São Miguel (portugies.: Sankt Michael) steht für:

 São Miguel (A 5208), Frachtschiff der portugiesischen Marine 1985–1993

Orte in Brasilien:
 São Miguel, Brazil, Rio Grande do Norte
 Barra de São Miguel, Alagoas, Gemeinde in Alagoas
 Barra de São Miguel, Paraíba, Gemeinde in Paraíba
 São Miguel do Aleixo, Gemeinde in Sergipe
 São Miguel do Anta, Gemeinde in Mina Gerais
 São Miguel do Araguaia, Gemeinde in Goiás
 Mikroregion São Miguel do Araguaia
 São Miguel Arcanjo, Brazil, Gemeinde in São Paulo
 São Miguel da Baixa Grande, Gemeinde in Piauí
 São Miguel da Boa Vista, Gemeinde in Santa Catarina
 São Miguel dos Campos, Gemeinde in Alagoas
 São Miguel do Fidalgo, Gemeinde in Piauí
 São Miguel do Gostoso
 São Miguel do Guamá, Gemeinde in Pará
 São Miguel do Guaporé, Gemeinde in Rondônia
 São Miguel do Iguaçu, Gemeinde in Paraná
 São Miguel das Matas, Gemeinde in Bahia
 São Miguel dos Milagres, Gemeinde in Alagoas
 São Miguel das Missões, Stadt in Rio Grande do Sul
 São Miguel do Oeste, Gemeinde in Santa Catarina
 São Miguel do Passa Quatro, Gemeinde in Goiás
 São Miguel de Taipu, Gemeinde in Paraíba
 São Miguel do Tapuio, Gemeinde in Piauí
 São Miguel do Tocantins, Gemeinde in Tocantins
 São Miguel de Touros, Gemeinde in Rio Grande do Norte

Orte in Kap Verde:
 São Miguel (Kap Verde), Kreis auf der Insel Santiago
 São Miguel Arcanjo (Kap Verde), Gemeinde im Kreis São Miguel, Insel Santiago

Orte in Portugal:
 São Miguel (Jarmelo), Ort im Kreis Guarda
 São Miguel (Penela), Ort im Kreis von Penela
 São Miguel de Carreiras
 São Miguel do Couto
 São Miguel de Oriz
 São Miguel do Mato (Arouca), Gemeinde in Arouca
 São Miguel de Caldas de Vizela
 São Miguel do Pinheiro
 São Miguel do Rio Torto, Gemeinde in Abrantes
 Sobral de São Miguel, Gemeinde in Covilhã
 São Miguel (Lissabon),
 São Miguel (Penela), Gemeinde in Penela
 São Miguel do Mato (Vouzela), Gemeinde in Vouzela
 São Miguel de Poiares
 São Miguel do Prado
 São Miguel de Seide
 Alternativbezeichnung für Vilar de Perdizes in Montalegre

Orte in auf den Azoren:
 São Miguel
 São Miguel (Vila Franca do Campo), Gemeinde in Vila Franca do Campo

Siehe auch:
 São Miguel do Mato
 Bistum São Miguel Paulista
 Festung São Miguel von Luanda
 Barra de São Miguel
 Cão Fila de São Miguel
 Igreja de São Miguel de Nevogilde